Antoine Duclaux (1783-1868) est un peintre français paysagiste et animalier de l'École Lyonnaise.
 Émile Duclaux (1840-1904) est un physicien, biologiste et chimiste français.
 Jacques Duclaux (1877-1978) est un physicien, biologiste et chimiste français, fils d'Émile Duclaux.
 Pierre Alexis Duclaux, (1775-1828), général français de la révolution et de l’Empire.

Homophonie 
 
 

Patronyme français